Список ссавців Швеції містить перелік видів, зареєстрованих на території Швеції (північна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 17 видів ряду Хижі (Carnivora), 15 — ряду Cetartiodactyla, 18 — Рукокрилі (Chiroptera), 8 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 3 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 17 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 78 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває під загрозою зникнення, 5 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Швеція
с